Out of the Storm – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfrid North
 Out of the Storm – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Out of the Storm – film del 1920 diretto da William Parke
 Out of the Storm – film del 1922 diretto da Al Ira Smith
 Out of the Storm – film del 1924 diretto da William P. Burt
 Out of the Storm – film del 1926 diretto da Louis J. Gasnier
 Out of the Storm – film del 1948 diretto da R.G. Springsteen
 Out of the Storm – documentario del 2001